No More Tours II — это второй прощальный тур британского вокалиста Оззи Осборна, начавшийся в 2018 году. Турне названо по аналогии с первым прощальным туром Осборна No More Tours, состоявшимся в 1992 году.

Описание 
Тур по Южной Америке и Европе был объявлен в ноябре 2017 года. В пресс-релизе Осборн заявил, что это будет его последнее мировое турне, но не исключил возможности единоразовых выступлений в дальнейшем. Даты турне по Северной Америке были объявлены в феврале 2018 года.

29 января 2019 года на сайте Осборна было объявлено, что европейская ветка тура будет отложена до конца года из-за болезни и возобновится в Австралии в марте, но эти концерты были отменены; позже их перенесли на сентябрь. Оззи должен был возобновить концерты в Северной Америке в мае 2020 года, но 17 февраля 2020 года Оззи отменил их, так как в апреле собирался отправиться в Швейцарию для прохождения курса лечения, который длится 6-8 недель. Позднее было объявлено, что Оззи начнёт тур в октябре с концертов в Великобритании.

22 октября 2020 года на сайте музыканта было объявлено о переносе шестинедельной ветки турне по Великобритании и Европе на январь 2022 года. В качестве специальных гостей было анонсировано участие Judas Priest.

Сет-лист 
Следующий сет-лист использовался на концерте в Аллентауне 30 августа 2018 года, однако он не обязателен к использованию на всех концертах тура.

 «Bark at the Moon»
 «Mr. Crowley»
 «I Don’t Know»
 «Fairies Wear Boots» (кавер Black Sabbath)
 «Suicide Solution»
 «No More Tears»
 «Road To Nowhere»
 «War Pigs» (кавер Black Sabbath)
 «Miracle Man» / «Crazy Babies» / «Desire» / «Perry Mason» (соло Закка Уайлда)
 Соло на барабанах
 «I Don’t Want to Change the World»
 «Shot in the Dark»
 «Crazy Train»
 «Mama, I’m Coming Home» (на бис)
 «Paranoid» (кавер Black Sabbath)

Даты тура

Музыканты 

 Оззи Осборн — ведущий вокал
 Закк Уайлд — ведущая гитара, бэк-вокал
 Роб Николсон — бас
 Томми Клафетос — барабаны
 Адам Уэйкман — клавишные и синтезаторы, ритм-гитара, бэк-вокал

Примечания 

Концертные туры 2020 года
Концертные туры 2018 года